Dessoir ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Dessoir (1836–1892), deutscher Schauspieler
 Jeanette Dessoir, Geburtsname von (1806–1871), deutsche Schauspielerin 
 Ludwig Dessoir (eigentlich Leopold Dessauer; 1810–1874), polnisch-deutscher Schauspieler
 Max Dessoir (eigentlich Max Dessauer; 1867–1947), deutscher Philosoph und Psychologe
 Rudolf Dessoir (eigentlich Rudolf Dessauer, 1799–1833), deutscher Schauspieler
 Susanne Dessoir (1869–1953), deutsche Sängerin
 Therese Dessoir (1810–1866), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Dessauer